Perkolation bezeichnet:

 Perkolation (Technik), Durchfluss von Wasser durch ein festes Substrat
 Bildung zusammenhängender Cluster in Gitterstrukturen, siehe Perkolationstheorie

Siehe auch:
 Perkolator (Kaffeemaschine)